Natalie Gauci – cantante australiana
 Raymond Gauci – ex calciatore maltese
 Reuben Gauci – ex calciatore maltese